Toufar může být:

 příslušník novokřtěnecké skupiny křesťanů, jiným názvem habán

příjmení osob
 Josef Toufar (1902–1950) – český římskokatolický kněz, oběť komunistického pronásledování katolické církve v Československu
 Lubomír Toufar (* 1954) – český politik, poslanec Poslanecké sněmovny PČR, v letech 2010 až 2013 starosta města Blanska a člen ČSSD
 Pavel Toufar (1948–2018) – český spisovatel, novinář, propagátor kosmonautiky

v kultuře
 Toufar (opera) – opera o Josefu Toufarovi od Aleše Březiny

Související články 
 Toufarův mlýn – vodní mlýn v Prostějově

Externí odkazy